Kabinett Indira Gandhi steht für folgende Regierungen Indiens:

* Kabinett Indira Gandhi I (1966 bis 1971)
 Kabinett Indira Gandhi II (1971 bis 1977)
 Kabinett Indira Gandhi III (1980 bis 1984)